Goban (znanstveno ime Boletus) je ime za rod gliv iz družine cevark.

Vrste
 borov goban
 črni goban
 Dupainov goban
 Fechtnerjev goban
 jesenski goban ali jurček
 kraljevi goban
 lepi goban
 leponogi goban
 macesnov goban
 poletni goban
 Queletov goban
 rdečerumeni goban
 rumeni goban
 sivi macesnov goban
 svinjski goban
 škrlatni goban
 težki goban
 volčji goban
 vražji goban
 žametni goban
 žolčasti goban

Cevarke